

Cinéma

Films d'horreur 
Serie de film Ju-on, franchise japonaise
 Ju-on, 2000
 Ju-on 2, 2000
 Ju-on: The Grudge, 2002
 Ju-on: The Grudge 2, 2003
 Ju-on: Shiroi rôjo, 2009
 Ju-on: Kuroi shôjo, 2009
 Ju-on: The Beginning of the End, 2014

The Grudge, franchise américaine
 The Grudge, 2004 
 The Grudge 2, 2006
 The Grudge 3, 2009 
 The Grudge, 2020.

Autres 
 The Grudge, film muet américain réalisé en 1915.

Musique 
 , un album du chanteur norvégien Mortiis sorti en 2005.
 The Grudge est une chanson de l'album Lateralus de Tool, sorti en 2001.

Autres 
 Projet Grudge est un programme de l'US Air Force chargé d'étudier le phénomène OVNI entre 1949 et 1952.

Homonymie de titre